

Лович — місто в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Лович — гміна в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Лович — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства